Arroio São João pode se referir a três arroios situados no Rio Grande do Sul:
 Arroio São João (afluente do rio Ibicuí), situado em Alegrete
 Arroio São João (afluente do rio Ijuí), situado em Santo Ângelo
 Arroio São João (afluente do rio Jaguarizinho), situado em Nova Esperança do Sul

Ver também 
 Rio São João

Desambiguação